Dvärgbågmossor (Pseudoleskeella) är ett släkte av bladmossor som beskrevs av Nils Conrad Kindberg. Enligt Catalogue of Life ingår Dvärgbågmossor i familjen Leskeaceae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Leskeaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor